Şamlı (türkisch: „der Ort mit Damaszener“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Aşağışamlı, Kleinstadt in der Provinz Denizli
Şamlı, Kleinstadt in der Provinz Balıkesir
Yukarışamlı, Dorf in der Provinz Denizli